Panieńskie Skały – rezerwat przyrody w Lesie Wolskim
 Panieńskie Skały – skały w Ojcowskim Parku Narodowym
 Panieńskie Skały – skały na Wyspie Króla Jerzego
 Panieńskie Skały – formacja skalna i obszar Natura 2000 w Lwówku Śląskim